Supersaurus vivianae ("Super lagarto") es una especie del género Supersaurus de dinosaurio saurópodo diplodócido que vivió a finales del período  Jurásico, hace aproximadamente entre 155,7 y 150,8 millones de años, entre el Kimmeridgiense y el Titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. Encontrándose entre los mayores diplodócidos, y posiblemente es el saurópodo más largo hasta ahora conocido por restos bien preservados.

Descripción 

Supersaurus se encuentra entre los dinosaurios más grandes conocidos a partir de buenos restos, alcanzando los 33 a 35 metros de largo y aproximadamente 32 a 40 toneladas métricas de masa corporal.

Los primeros especímenes descritos de Supersaurus fueron huesos individuales que sugerían un gran diplodócido. Una gran vértebra cervical BYU 9024 de la misma cantera se asignó más tarde a Supersaurus. Esta vértebra mide 1,38 metros de largo y es la cervical más larga que se conoce. Esta enorme vértebra fue reclasificada como vértebra de Barosaurus, por Mike Taylor y Matt Wedel. Sin embargo, Brian Curtice lo ha reasignado a Supersaurus sobre la base de especímenes adicionales en un resumen de conferencia publicado en 2021.

La asignación del espécimen más completo, WDC DMJ-021, a Supersaurus sugiere que en la mayoría de los aspectos era muy similar en anatomía a Apatosaurus pero menos robusto con vértebras cervicales especialmente alargadas, lo que resultó en uno de los cuellos de saurópodo más largos que se conocen.

Descubrimiento e investigación 
Supersaurus vivianae está presente en la zona estratigráfica 5 de la Formación Morrison, datando del Titoniense. Los restos fósiles originales de Supersaurus vivianae fueron descubiertos en la Cantera Dry Mesa en 1972. Este hallazgo arrojó solo unos pocos huesos, principalmente la cintura escapular, un isquion y las vértebras de la cola. El paleontólogo James A. Jensen describió a Supersaurus vivianae, designó un escapulocoracoides BYU 9025, originalmente etiquetado como BYU 5500, como el espécimen tipo. Esta cintura escapular medía unos 2,4 metrosde altura, si se colocaba de punta. El espécimen recibió el nombre de "Supersaurus" de manera informal ya en 1973, pero no se describió ni nombró oficialmente hasta más de una década después, en 1985. El investigador de saurópodos Jack McIntosh en un momento pensó que el material de la Universidad Brigham Young, BYU, de Supersaurus vivianae podría representar una gran especie de Barosaurus lentus, pero luego sintió que había evidencia de que Supersaurus era un género válido.

Un espécimen mucho más completo, WDC DMJ-021, fue encontrado en el condado de Converse, Wyoming en 1986 por Brandon Flyr y Bart Lesco mientras caminaban y se informó a las personas que poseían la tierra en ese momento. El hallazgo fue posteriormente denominado "Jimbo" en 1996 por la familia que compró el terreno, fue descrito y asignado a Supersaurus vivianae en 2007. El espécimen representaba aproximadamente el 30% del esqueleto. Sus huesos se encuentran en el Centro de Dinosaurios de Wyoming. Otro dinosaurio diplodócido encontrado cerca del yacimiento original del Supersaurus, conocido solo por una vértebra dorsal, BYU 5750, fue llamado Dystylosaurus edwini y hoy es considerado un espécimen de Supersaurus vivianae. De aquí que Dystylosaurus también se ha transformado en un sinónimo más moderno de Supersaurus.

Clasificación
La mayoría de los estudios de relaciones entre diplodócidos han encontrado que contiene dos subgrupos principales, los Diplodocinae, que contiene aquellos diplodócidos más estrechamente relacionados con 'Diplodocus' que con Apatosaurus y Apatosaurinae, los diplodócidos más estrechamente relacionados con Apatosaurus que con Diplodocus. Originalmente, se pensó que Supersaurus vivianae estaba relacionado con el diplodócido de cuello largo Barosaurus y, por lo tanto, un miembro de la subfamilia Diplodocinae, sin embargo, con la asignación del más completo WDC DMJ-021, la mayoría de los estudios posteriores encontraron que Supersaurus vivianae era un pariente cercano del familiar Apatosaurus en el grupo Apatosaurinae. Sin embargo, algunos estudios posteriores ponen en duda este paradigma. Un estudio exhaustivo de las relaciones diplodocoideas publicado por Whitlock en 2011 encontró que el propio Apatosaurus se encontraba en la base del árbol genealógico de los diplodocidos, y que otros "apatosaurinos", incluido Supersaurus vivianae , estaban cada vez más relacionados con Diplodocus, haciéndolos diplodocinos.  En 2015, en la revisión de las especies de diplodocídos de Tschopp y colegas, encontró que Dinheirosaurus lourinhanensis se agrupaba con Supersaurus vivianae como miembro de Apatosaurinae.

Filogenia
Filogenia de Diplodocidae según Tschoop y colegas , 2015.

Referencias

Véase también 
 Supersaurus

Enlaces externos 

Diplodocoidea
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de América del Norte